Скривеле () — латышская фамилия. Известные носители:

 Скривеле, Кристина — писатель.
 Скривеле, Мара (род. 1935) — советский и латвийский селекционер.